Dies ist eine Liste von Personen, die mit dem Colegio de San Juan de Letran (CSJL), kurz Letran, in Intramuros, der Altstadt von Manila bzw. den Außenstellen in Calamba City oder Abucay, Bataan verbunden sind.

In der rund 400-jährigen Geschichte der Institution wurden zahlreiche Persönlichkeiten in den verschiedenen Schulzweigen des Letrans ausgebildet.

Letran